Redfield ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Redfield (Arkansas)
 Redfield (Iowa)
 Redfield (Kansas)
 Redfield (New York)
 Redfield (Ohio)
 Redfield (South Dakota), im Spink County
 Redfield (Texas)

Redfield ist der Familienname folgender Personen:

 J. Howard Redfield (John Howard Redfield; 1879–1944), US-amerikanischer Mathematiker
 James Redfield (* 1950), US-amerikanischer Soziologe
 James M. Redfield (* 1935), US-amerikanischer Altphilologe

 Kay Redfield Jamison (* 1946), US-amerikanische Psychologin und Hochschullehrerin

 William Redfield (1927–1976), US-amerikanischer Schauspieler
 William C. Redfield (William Cox Redfield; 1858–1932), US-amerikanischer Politiker
 William Charles Redfield (1789–1857), US-amerikanischer Meteorologe

Redfield ist der Familienname folgender fiktiven Figuren:
 Chris Redfield, Person der Videospielreihe Resident Evil, siehe Resident Evil (Spieleserie) #Wiederkehrende Charaktere

Siehe auch:
 Redfield-Verhältnis (engl. „Redfield Ratio“) beschreibt die Anteile von Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor in Phytoplankton